Пад Цариграда (1204), крсташко освајање Цариграда 1204. године;
 Пад Цариграда (1453), османско освајање Цариграда 1453. године.

Види још 
 Опсаде Цариграда